Název Bohuňov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Bohuňov (okres Svitavy)
 Bohuňov (okres Žďár nad Sázavou)